Puchar Luksemburga w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (fr. Coupe de Luxembourg 2010/2011) - 46. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Luksemburga odbywających się od 1966 roku. Zainaugurowane zostały 23 października 2010 roku i trwały do 6 marca 2011 roku. Brały w nich udział kluby z Novotel-Ligue, 1. Division i 2. Division.

Rozgrywki składały się z czterech rund. Drużyny rozlosowane zostały w pary i utworzyły drabinkę. W 1/8 finału na wolny los trafiły: RSR Walfer,  i . Rozpoczynały one rozgrywki od ćwierćfinałów.

Półfinały i finał odbyły się w dniach 5-6 marca 2011 roku w hali d'Coque w mieście Luksemburg. Puchar Luksemburga zdobył zespół RSR Walfer, grający w 1. Division, pokonując w finale .

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Puchar Luksemburga w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w Luksemburgu
2011 w Luksemburgu